Кочевский

Фамилия 
 Кочевский, Виктор Васильевич (1923—2005) — украинский поэт.
 Кочевский, Никифор Григорьевич  (1854 — ?) — учитель, станичный атаман, депутат Государственной думы I созыва от Кубанской области и Черноморской губернии.

Топоним 
 Кочевский район — муниципальный район Коми-Пермяцкого округа.